

Путятінська сільська рада — сільське поселення, Добрівський район, Липецька область
 Путятінська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область